Haploembia är ett släkte av insekter. Haploembia ingår i familjen Oligotomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spinnfotingar
Haploembia